El término «Shadow» (sombra, en inglés) - o su plural «Shadows», así como «The Shadow» o «The Shadows» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Shadow, personaje de cómic.
 Shadow (Ying), película de Zhang Yimou.
 Shadowhunters: Cazadores de sombras (2016), serie de televisión estadounidense.
 Shadow (2000), octavo episodio de la quinta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.
 Shadows (1993), sexto episodio de la primera temporada de la serie de televisión The X-Files.
 The Shadows, especie extraterrestre ficticia de la serie televisiva de ciencia ficción Babylon 5.
 Shadows (Sombras) (1959), película de John Cassavetes.

Música 
 The Shadows (1958-1990, 2004), banda de rock and roll.
 Shadow, banda peruana de Thrash Metal.
 Shadow, banda japonesa de Death Metal Melódico.
 Shadow, canción de Ashlee Simpson.
 Shadow, canción de Demi Lovato.
 Shadow, canción de B2ST/BEAST.
 Shadows, canción de DATZ.
 Shadow (2020), canción de BTS/SUGA.

Videojuegos 
 Shadow the Hedgehog, un erizo que aparece en los videojuegos de Sonic the Hedgehog. 
Shadow the Hedgehog, juego epónimo.
 The Shadow, videojuego.

Otros usos 
 Shadow, sistema por seguridad informática.
 Shadow Racing Cars, equipo estadounidense-inglés de automovilismo de la década de 1970 e inicios de los 80.
 Honda Shadow familia de motocicletas tipo crucero fabricadas por Honda.